Марк Эдвард Лензи (, , Хантсвилл, штат Алабама, США — , Гринвилл, штат Северная Каролина, США) — американский прыгун в воду, чемпион летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина.

Спортивная карьера 

По настоянию отца первоначально начал заниматься борьбой, однако ему не нравились постоянные диеты для поддержания нужного веса.
Увидев по телевизору соревнования по прыжкам в воду, на которых Грег Луганис выиграл олимпийское золото Лос-Анджелеса (1984), решил переключиться на этот вид спорта. В 1986 г. начал тренироваться в Университете Индианы. Дважды побеждал на чемпионатах Национальной ассоциации студенческого спорта, 18 раз выигрывал международные соревнования и дважды был признан прыгуном года в США. В 1991 г. стал вторым на чемпионате мира в Перте в прыжках с трёхметрового трамплина, через год на Олимпиаде-1992 в Барселоне выиграл золото в прыжках с трёхметрового трамплина, четыре года спустя на Олимпийских Играх в Атланте после небольшого перерыва в карьере прыгун завоевал бронзовую медаль. Был первым американцем, сумевшим сделать прыжок в 4,5 оборота.

После ухода из профессионального спорта Лензи работал в качестве тренера в университете Индианы. В 2009—2011 годах работал тренером в Университете Восточной Каролины.

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/le/mark-lenzi-1.html 
 https://web.archive.org/web/20120411181552/http://blogs.fredericksburg.com/newsdesk/2012/04/09/%E2%80%AAformer-olympic-diving-champion-mark-lenzi%E2%80%AC-dies/

Прыгуны в воду США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1992 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1996 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания